KSK Beveren, een Belgische voetbalploeg met stamnummer 2300, van 2009 tot 2022 alleen actief als vrouwenploeg
 Sportkring Beveren (4068), voorheen KVRS Waasland - SK Beveren, het resultaat van de fusie van de voormalige mannentak met RS Waasland
 Supporterskring Beveren, voorheen Yellow Blue Beveren (Eskabee), een voetbalploeg die werd opgericht door supporters die het niet met die fusie eens waren en die van 2021 tot 2022 speelde onder het stamnummer 2300. Is opgegaan in KSK Beveren.